Club Barcelona Atlético es un equipo de fútbol profesional con sede en Santo Domingo, República Dominicana. Fue fundado en el año 1989 y en la actualidad participa en la Liga Dominicana de Fútbol.

Historia 
Club Barcelona Atlético, fundado en el año 1989 como Bancredicard FC, cambió su nombre a Club Barcelona Atlético en 2003. El club ha ganado dos títulos de Primera División en el país, por lo que es uno de los clubes más exitosos en la historia del fútbol de la República Dominicana. Fue fundado en 1989 por el empresario de nacionalidad española Ángel González Baliño.

Jugadores

Actual Plantilla 2017 

| colspan=8 style="background:blue" align=center|<span style="color:#FFFFFF"> Porteros

|-
| colspan=8 style="background:blue" align=center| <span style="color:#FFFFFF"> Defensas

  

|-
| colspan=8 style="background:blue" align=center| <span style="color:#FFFFFF"> Mediocampistas

|-
| colspan=8 style="background:blue" align=center| <span style="color:#FFFFFF"> Delanteros

Altas y bajas 2017

Jugadores notables 
La siguiente es una lista de los jugadores más notables que han jugado en el club.

Extranjeros
  Javier Toyo
  Anderson Arias
  Enson Rodríguez
  Guillermo Banquez
  Willianson Córdoba
  Peter Byers
  Blake Thompson
  Jean Wildy Louis 
  Widmaes Aubourg
  Cliff Cantave

Locales
  Miguel Lloyd
  Edward Acevedo Cruz
  Erick Ozuna López
  Kerbi Rodríguez 
  Luis Ismael Diaz
  Francisco Jiménez

Actual directiva 2017

Títulos de liga 
 Liga Mayor de República Dominicana: 2 
 1994 (como Bancredicard FC), 2007 

 Liga Dominicana de Fútbol: 1 
 2016

Entrenadores

Enlaces externos 
 Balompiedominicano
 Federación Dominicana De Fútbol
 Prensa Fútbol Dominicano
 barcelonaatletico.com
 Fifa.com  

Club Barcelona Atletico

Club Barcelona Atletico